Bluffton (Carolina del Sud)
 Bluffton (Geòrgia)
 Bluffton (Indiana)
 Bluffton (Minnesota)
 Bluffton (Ohio)